Горнозаво́дский райо́н:

 Горнозаводский район — район в Пермском крае России.
 Горнозаводский район — существовавший в 1951—1956 годах район, Сахалинская область.

См. также
 Горнозаводский